Aeronautica – branca della scienza che studia il volo
 Aeronautica civile – settore civile con suddivisioni nazionali
 Aeronautica militare – settore militare con suddivisioni nazionali
 Aeronautica Militare – la forza aerea italiana
Aeronáutica – compagnia aerea dell'Angola